Miejscowości w USA:
 Pleasant Ridge – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA:
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Pleasant Ridge (ang. Pleasant Ridge Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson